Михаи́л Завья́лов:
 Завьялов, Михаил Григорьевич (1924—2014) — Заслуженный пилот СССР, лётчик-испытатель СССР.
 Завьялов, Михаил Михайлович (род. 1938) — советский и украинский спортсмен, тренер. 
 Завьялов, Михаил Сергеевич (1897—1938) — советский писатель, драматург, журналист, редактор.
 Завьялов, Михаил Яковлевич (1754/1755 — ?) — русский переводчик, прозаик и поэт.